Een verkeersweg:
N331 (België)
N331 (Frankrijk)
N331 (Nederland), zie Provinciale weg 331
N-331 (Spanje)
N331 (Zwitserland)